Рейс 625 может иметь следующие значения:
 Рейс 625 Air Mauritanie
 Рейс 625 American Airlines